Юрій Володимирович Леонов (; 2 квітня 1963, м. Усть-Каменогорськ, СРСР) — радянський/російський хокеїст, лівий нападник. Майстер спорту міжнародного класу.

Біографічні відомості 
Вихованець хокейної школи «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), перший тренер Юрый Тархов. Виступав за: «Енбек» (Алмати), «Динамо» (Москва), ХК «Амбрі-Піотта», «Мілан Девілз», «Стургамар», «Авангард» (Омськ), ЦСКА (Москва).

У складі національної збірної СРСР і Росії (1985—1987, 1989—1990, 1994—1995) провів 50 матчів (14 голів); учасник чемпіонату світу 1990 (8 матчів, 0+2).
 
Технічний форвард із м'якою, оригінальною обводкою, тонким комбінаційним мисленням, особливо сильний в індивідуальному обігруванні суперника. 

Досягнення
 Чемпіон світу (1990)
 Чемпіон СРСР (1990, 1991), срібний призер (1985, 1986, 1987), бронзовий призер (1988)
 Чемпіон МХЛ (1995), срібний призер (1996)
 Володар Кубка МХЛ (1995, 1996)
 Фіналіст Кубка СРСР (1988)
 Фіналіст Кубка європейських чемпіонів (1990)
 Чемпіон Норвегії (1997).
Тренерська кар'єра
 Головний тренер СКА (Санкт-Петербург) (2006—07), асистент (2007—08) 
 Головний тренер ХК ВМФ (Санкт-Петербург) (2008—12, ВХЛ) 
 Головний тренер «Витязь» (Чехов) (з 2012, КХЛ).

Статистика 
Статистика клубних виступів:

Література

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  

Уродженці Усть-Каменогорська
Радянські хокеїсти
Гравці збірної СРСР з хокею
Російські хокеїсти
Гравці збірної Росії з хокею
Хокеїсти «Динамо» (Москва)
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти ЦСКА (Москва)
Російські хокейні тренери
Майстри спорту СРСР міжнародного класу